Бастія́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, адміністративний центр департаменту Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 880 км на південний схід від Парижа, 105 км на північний схід від Аяччо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Клімат 
Місто має середземноморський клімат

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 16499 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 35373,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Франсуа Модесто (*1978) — відомий французький футболіст, захисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бастія на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Корсика
Верхня Корсика